Ashta (Madhya Pradesh), vila de Madhya Pradesh, al districte de Sehore
 Ashta, petit poble de Maharashtra a la taluka de Madha, districte de Sholapur, escenari de la batalla d'Ashta. 
 Llac d'Ashta, llac proper al poble de Maharashtra.
 Ashta (Maharashtra), municipi de Maharashtra, districte de Sangli.
 Ashta (Bangladesh), vila de Bangladesh al districte de Chandpur, divisió de Chittagong